Лугово́е (; до 2016 г. Дзержи́нское) — село, Низовский поселковый совет, Сумский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5924755501. Население по переписи 2001 года составляло 195 человек.

Географическое положение 
Село Луговое находится в 2-х км от правого берега реки Псёл.
К селу примыкает село Вишнёвое, на расстоянии до 2-х км расположены сёла Шпилевка, Харьковщина, Бровково, Ополонское и Прудок.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского